Akira Ozaki (...) –  fumettista giapponese
 Hiromi Ozaki, noto con lo pseudonimo di Sputniko! (1985) – artista giapponese naturalizzata britannica
 Kazuo Ozaki (1960) – calciatore giapponese
 Kuniko Ozaki (1956) – giurista e giudice giapponese
 Masashi Ozaki, noto anche con il soprannome di Jumbo Ozaki (1947) – golfista giapponese
 Mineho Ozaki (1963) – ex atleta paraolimpico giapponese
 Risa Ozaki (1994) – tennista giapponese
 Ozaki Kihachi (1892-1974) – poeta giapponese
 Ozaki Kōyō (1868-1903) – scrittore giapponese
 Masatoshi Ozaki (1931) – allenatore di pallacanestro giapponese
 Yoshimi Ozaki (1981) – maratoneta giapponese
 Yūshi Ozaki (1969) – ex calciatore giapponese
 Yutaka Ozaki (1965-1995) – musicista giapponese